Pays d'Auge peut désigner :
Pays d'Auge, région naturelle de Normandie ;
Le Pays d'Auge (journal), bi-hebdomadaire français de Lisieux ;
Pays d'Auge (aménagement du territoire), structure de regroupement de collectivités locales du Calvados ;
Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, communauté de communes du Calvados ;
Terre d'Auge, communauté de communes du Calvados ;
Lieuvin Pays d'Auge, communauté de communes de l'Eure.